Делисијас има више значења:

 Делисијас, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Делисијас (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Делисијас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Делисијас (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Делисијас (Делисијас, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Делисијас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Делисијас (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Делисијас (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Делисијас (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику